MLI steht für
 das nach ISO 3166 zu verwendende sowie das olympische Länderkürzel für Mali
 ein Isoliermaterial in der Raumfahrt, siehe Multilayer Insulation
 Mobile Linux Initiative
 ein Interface zum Verbinden zweier Infineon-Mikrocontroller, siehe Micro Link Serial Bus Interface
 Monarch Language Interpreter – Eine Drucker-Beschreibungssprache von Avery Dennison, die kompatibel zur Zebra Programming Language (ZPL II) ist
 den Bahnhof Lindau-Insel im Betriebsstellenverzeichnis der Deutschen Bahn (DB Netz)
 Multilaterales Instrument zur multilateralen Änderung bestehender Doppelbesteuerungsabkommen, das am 7. Juni 2017 in Paris von mehr als 60 Staaten unterschrieben wurde

MLI